

Titres 

 Descendants, franchise de The Walt Disney Company :
 Descendants, téléfilm américain de Kenny Ortega diffusé en 2015 ;
 Descendants: School of Secrets, web-série américaine diffusée en 2015 ;
 Descendants : Génération méchants, série d'animation 3D américaine diffusée entre 2015 et 2017;
 Descendants 2, téléfilm américain de Kenny Ortega diffusé en 2017.
 Descendants 3, téléfilm américain de Kenny Ortega prévu pour 2019.
 Descendants of the Sun, drama sud-coréen diffusé en 2016.

Voir aussi 
 Descendance
 Coup de poing descendant
 Nœud descendant